Дмитрий Янковский:
 Янковский, Дмитрий Валентинович (род. 1967) — российский писатель-фантаст.
 Янковский, Дмитрий Евгеньевич (род. 1986) — российский оперный и эстрадный певец (баритон).